Tiétar (rivier), een rivier in Madrid, Castilië-La Mancha, Castilië en León en Extremadura (Spanje).
Tiétar (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
Tejeda de Tiétar, een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
Santa María del Tiétar, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León